Trinity (Belgische band), een Vlaamse popgroep
 Trinity (Nederlandse band), een Nederlandse worldbeatband